Northern Football Alliance 1895–96 var den sjette sæson af den engelske fodboldliga Northern Football Alliance. Ligaen havde deltagelse af 14 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Sunderland AFC 'A', som dermed vandt ligaen for fjerde sæson i træk og femte gang i alt.

Siden sidste sæson var ligaen blevet udvidet fra 12 til 14 hold. Eftersom Trafalgar FC forlod ligaen, skulle der vælges tre nye hold, og valget faldt på Axwell Rovers FC, Birtley FC og Newcastle East End FC. Derudover blev der denne sæson ligeledes afviklet en Division 2 for reserveholdene i de klubber, hvis førstehold ikke var med i The Football League.

Division 1

Division 2 

Division 2 blev afviklet for første gang med deltagelse af reserveholdene for de at ligaklubberne, hvis førstehold ikke spillede i The Football League. Axwell Rovers Reserves trak sig efter tre spillede kampe, der alle havde resulteret i nederlag og en samlet målscore på 1-6. Senere på sæsonen trak Shankhouse Reserves også sit hold ud af turneringen efter ni spillede kampe, der resulterede i én sejr, én uafgjort, syv nederlag og en målscore på 12-36. Resultaterne af de øvrige holds kampe mod de to hold blev nulstillet og alle hold fik registreret to sejre med målscoren 0-0 mod hvert af de to hold.

Efterfølgende blev Division 2 nedlagt igen, så i sæsonen sæsonen 1896-97 vendte man tilbage til formatet med én division, og alle holdene i Division 2 forlod ligaen igen.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Donmouth – Northern Football Alliance

Noter 

Sæsoner i Northern Football Alliance
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896